Vulgar Ghost Daydream (, Teizokurei Daydream) «Ghost Talker’s Daydream» — манга, созданная Мэгуро Санкити. Мистический детектив с элементами чёрного юмора и этти .

Сюжет 

Главная героиня, Сайки Мисаки, являясь достаточно успешной госпожой в S&M клубе, попутно работает некромантом в правительственной организации «Департамент Охраны Живых». Специфика её работы в освобождении помещений, а также людей от неупокоенных духов. Способности главной героини позволяют ей обнаружить и возможно войти в контакт с духом для переговоров. Особенности характера, а также трудное детство из-за бросающегося в глаза отличия помогают ей в психологическом анализе ситуации. Проблема в том, что при личном отрицательном отношении к обеим своим профессиям, работу на правительство она считает более постыдной. Основная сюжетная линия заключена в сложном случае с цепью самоубийств и связью их с BBS «Rock’n’Roll Suicide» и его создателя.

Персонажи 
Сайки Мисаки (яп. 崔樹 深小姫) — девятнадцатилетняя главная героиня. Время от времени подрабатывает некромантом в Департаменте Охраны Живых. Основная работа — «госпожа» в одном из приличных SM-клубов. Довольно развязная, смешливая и смелая девушка, при этом умна и спортивна. Она не в восторге от своего основного занятия, но ничего более подходящего найти не смогла, а заработки некроманта нерегулярны и вообще редки (хотя и высоки). В прошлом примерная ученица, скромная и тихая, по неизвестной причине ушла из дому и находится в натянутых отношениях с отцом. Одна из причин этого — отец — её работодатель по некромантской части. Она до сих пор девственница. Близорука. Домашнее (и нательное) животное — демон-верёвка. Сэйю: Масуми Асано

Кадотакэ Соитиро (яп. 柧武 惣一郎) — Место работы: Департамент Защиты Живых. Никакими сугубо профессиональными качествами необходимыми для данной работы, кроме знания боевых искусств он не обладает. Призраков видеть неспособен. Трус. Испытывает определённые чувства к Мисаки. Сэйю: Томокадзу Сугита 

Кунуги Ай (яп. 椚 アイ) — группа поддержки, некромант в стадии обучения. Тихая и немного странная девочка. Появляется во второй главе как жертва. После пробуждения способностей переходит в группу поддержки Мисаки. Питает слабость к плюшевым мишкам. Из родственников — есть отец, была сестра и племянница, но обе умерли. Воспринимает Мисаки как семпая. Сэйю: Юкари Тамура

Фудзивара Мицуру (яп. 藤原 充) — Фанат Мисаки, «сталкер». Хорошо разбирается в радио-технике (маячки, микрофоны скрытой установки). Учится в одном классе с Ай. Сын синтоисткого священника. Сэйю: Дайсукэ Кисио

Ссылки 
 Ghost Talker’s Daydream (OAV) — описание на Anime News Network
 Рецензии
 Рецензия OVA на сайте Anime News Network.
 Рецензия второго тома манги на сайте Anime News Network.
 Рецензия третьего тома манги на сайте Anime News Network.
 Рецензия OVA на сайте DVD Talk.